Possidente ("Pesserénde" o "Pssrend" in dialetto aviglianese) è una delle frazioni di Avigliano, in provincia di Potenza, che conta 1000 abitanti (al 2015).

Geografia fisica
Possidente sorge lungo la SS 93. Dista da Avigliano 7 km in linea d'aria. Nei pressi della frazione nasce il fiume Bradano.

Storia

Monumenti e luoghi d'interesse

- Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
- Piazza Massimo Troisi
- Fontana del Carpine
- Piazzetta del carpine

Infrastrutture e trasporti
La stazione ferroviaria di Possidente è posta sulla Potenza-Melfi-Foggia.
Il paese è servito anche dalla strada statale 658 che va da Potenza a Melfi.

Sport
La principale società sportiva locale è L'S.C. Possidente (anno di fondazione 1968).

Curiosità

Voci correlate
 Città di Avigliano
 Castello di Lagopesole
 Bradano

Collegamenti esterni

Frazioni di Avigliano